Newburg Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Newburg Township du comté d'Izard dans l'Arkansas.
 Newburg Township du comté de Pike dans l'Illinois.
 Newburg Township du comté de Marshall dans l'Iowa.
  du comté de Fillmore dans le Minnesota.
  du comté de Cuyahoga dans l'Ohio.
 Newburg Township du comté de Hughes dans l'Oklahoma.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships